Tomáš Kramný (né le  en République tchèque) est un joueur tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

En 1993, il commence sa carrière avec le HC Vítkovice. En 2003, il rejoint le Briançon APHC en Ligue Magnus pendant deux saisons où il joue notamment aux côtés de son compatriote Michal Divisek. Il participe à la finale de la Coupe de France 2004-2005. Il joue ensuite en Pologne puis à Brest en Division 2 où il est surnommé Godzilla. En 2007, il rejoint le HC Csikszereda en Borsodi Liga.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|-
|1993-1994 || HC Vitkovice || Extraliga || 39|| 3|| 4|| 7|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1994-1995 || HC Vitkovice|| Extraliga || 26|| 1|| 4|| 5|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1995-1996 || HC Vitkovice|| Extraliga || 37|| 1|| 7|| 8|| 36|| 4|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|1996-1997 || HC Vitkovice || Extraliga || 8|| 0|| 0|| 0|| 2||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1996-1997 || HC Slezan Opava || Extraliga || 24|| 0|| 2|| 2|| 24||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1997-1998 || HC Opava || Extraliga || 46|| 2|| 6|| 8|| 45||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1999-2000 || HC Znojemští Orli || Extraliga || 2|| 0|| 0|| 0|| 0||    ||    ||    ||    ||    
|-
|1999-2000 || HC Senators Rosice || 1.liga ||38||10||11||21||22||4||0||1||1||2 
|-
|2000-2001 || HK Nitra || 1.liga ||33||11||20||31||18||  ||    ||    ||    ||    
|-
|2001-2002 ||MsHK Žilina || Extraliga || 53|| 4|| 8|| 12|| 16||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2002-2003 || MsHK Žilina || Extraliga || 48|| 2|| 4|| 6|| 48||    ||    ||    ||    ||    
|-
|2003-2004 || Briançon ||Ligue Magnus || 25|| 2|| 13|| 15|| 52|| 3|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
|2004-2005 || Briançon || Ligue Magnus || 27|| 2|| 10|| 12|| 28|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|2005-2006 ||GKS Tychy ||Ekstraklasa ||13|| 2||0||2|| 18||     ||    ||    ||    ||    
|-
|2006-2007 || Brest || Division 2 || 20||6||18||24||38||   ||    ||    ||    ||    
|-
||2007-2008|| HC Csikszereda || Borsodi Liga ||32||10||18||28||78|| || || ||  || 
|-
||2008-2009|| SCM Brasov || Superliga Nationala || || || || || || || || ||  || 
|-
||2009-2010|| KTH Krynica || I Liga || 31|| 2|| 11|| 13|| 22|| 6|| 2|| 4|| 6|| 4

Références 

Naissance en juin 1973
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du HC Slezan Opava
Joueur du HC Vítkovice
Joueur du HC Znojemští Orli
Joueur du HK Nitra
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HC Miercurea-Ciuc
Joueur du ASC Corona Brașov (hockey sur glace)
Défenseur de hockey sur glace